Zigge kan syfta på:

Zigge (barnboksserie) – en barnboksserie av Inger Lindahl 
Satelliten Zigge – radioteater av Thomas Funck